Санто Доминго дел Прогресо има више значења:

 Санто Доминго дел Прогресо (Сан Пабло Тихалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Доминго дел Прогресо (Сантијаго Хустлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику